Le championnat d'Afrique de basket-ball 1965 est la troisième édition du championnat d'Afrique des nations. Elle s'est déroulée du 28 mars au 2 avril 1965 à Tunis en Tunisie. Le Maroc remporte son premier titre.

Classement final

Lien externe 
   sur archive.fiba.com

1965
Basket-ball
Basket-ball 1965
Compétition de basket-ball en Tunisie
Afrique
Sport en Tunisie en 1965
Sport en mars 1965
Sport en avril 1965